Inspektorat Graniczny „Kołomyja” − do września 1929
 Inspektorat Graniczny „Stryj”